Табанлы́ Куль () — деревня в Актанышском районе Республики Татарстан, в составе Верхнеяхшеевского сельского поселения.

Этимология названия 
Топоним произошел от ихтионима татарского происхождения «табан» (карась; лещь; окунь) и гидрографического термина «күл» (озеро).

География 
Деревня находится в бассейне реки Сикия, в 44 км к юго-западу от районного центра, села Актаныш.

История 
Деревня известна не позднее 1772 года. В XVIII–XIX веках жители относились к категории башкир-вотчинников и тептярей. Основные занятия жителей в этот период – земледелие и скотоводство.

В начале XX века функционировали мечеть и мектеб. В 1913 году земельный надел сельской общины составлял 1998 десятин.

До 1920 года деревня входила в Амикеевскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского кантона ТАССР. В годы коллективизации в деревне организован колхоз «Кзыл куч».

С 10 февраля 1935 года – в Калининском, с 12 октября 1959 года – в Актанышском, с 1 февраля 1963 года – в Мензелинском, с 12 января 1965 года в Актанышском районах.

Население 

Национальный состав села: татары.

Экономика 
Жители работают преимущественно в ООО «Агрофирма «Актаныш» (полеводство, молочное скотоводство).

Объекты культуры  
В деревне действует клуб.

Литература 

Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.

Примечания 

Населённые пункты Актанышского района